Em teoria das probabilidades e estatística uma tentativa de Bernoulli é uma experiência aleatória com apenas duas possibilidades, denotadas por "sucesso" ou "insucesso".

Estas experiências podem ser colocados como perguntas de resposta "sim ou não". Por exemplo:

 Os olhos de uma pessoa são verdes?
 Um cidadão votou num determinado candidato?
 Saiu cara no lançamento de uma moeda?
 Eu não nasci no dia 13 de abril?

É necessário ter cuidado com as designações de "sucesso" e "insucesso", que não devem ser levadas à letra. Por exemplo, à pergunta "eu não nasci no dia 13 de abril?" a probabilidade de sucesso é a probabilidade de não ter nascido no dia 13 de abril e a probabilidade de insucesso é a de ter nascido no dia 13 de abril.

Matematicamente, uma tal tentativa é modelada por uma variável aleatória que pode assumir apenas dois valores, 0 e 1, onde o 1 é considerado como "sucesso". Se p é a probabilidade de sucesso, então o valor esperado de tal variável aleatória é p e o seu desvio padrão é

.

Ver também
 Distribuição de Bernoulli

Estatística